Giovanni Buonconsiglio, conosciuto anche come Giovanni Bonconsigli, Il Marescalco, Marescalco Buonconsiglio o Il Marescalco, pittore italiano
 Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio e Regina della Cattolica Chiesa è la più recente basilica di Napoli (XX secolo)
 Cappella della Madonna del Buonconsiglio, edificio religioso di Sorano
 Castello del Buonconsiglio, castello di Trento
 Chiesa di San Pier Buonconsiglio era una chiesa di Firenze
 Museo provinciale del Castello del Buonconsiglio, complesso museale della provincia di Trento
 Oratorio della Madonna del Buon Consiglio (o anche san Ludovico), oratorio di Prato del XIII secolo